Der Name Erinome bezeichnet
eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Erinome (Mythologie) sowie
einen Jupitermond, siehe Erinome (Mond).